Mistrzostwa Oceanii w Rugby 7 Kobiet 2013 – czwarte mistrzostwa Oceanii w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez FORU mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Oceanii. Odbyły się w formie turnieju rozegranego w dniach 5–6 października 2013 roku w australijskim mieście Noosa.

Informacje ogólne 
W rozegranym w ramach Noosa International 7s Festival turnieju wzięło udział pięć reprezentacji, które w pierwszym dniu rywalizowały systemem kołowym, dzień później odbyła się zaś faza pucharowa z udziałem czołowej czwórki.

Niepokonane w całym turnieju okazały się Australijki, zdobywając tym samym drugi tytuł w historii. Dziesięć przyłożeń, które zdobyła reprezentantka gospodarzy, Ella Green, dały jej zwycięstwo w klasyfikacjach przyłożeń i zdobytych punktów.

Dla części zespołów był to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym sezon 2013/2014 IRB Women's Sevens World Series turniejem Dubai Women's Sevens 2013.

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

2013
2013 w rugby union
2013 w Australii
Sport w Queenslandzie
Rugby union w Australii